Göriach ist der Name folgender Orte:

 Göriach, Gemeinde im Bezirk Tamsweg, Salzburger Land
 Göriach (Gemeinde Hohenthurn), Ortschaft der Gemeinde Hohenthurn, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Göriach (Gemeinde Köttmannsdorf), Ortschaft der Gemeinde Köttmannsdorf, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Göriach im Katschtal, Ortsteil von Krems in Kärnten, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Göriach (Gemeinde Lurnfeld), Ortschaft der Gemeinde Lurnfeld, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Göriach (Gemeinde Magdalensberg), Ortschaft der Gemeinde Magdalensberg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Göriach (Gemeinde Velden), Ortschaft der Gemeinde Velden am Wörther See, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Göriach (Gemeinde Turnau), Katastralgemeinde von Turnau, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Göriach (Gemeinde Dölsach), Fraktion von Dölsach, Bezirk Lienz, Tirol
 Göriach (Gemeinde Virgen), Fraktion von Virgen, Bezirk Lienz, Tirol